

Балканці () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Стражиця.
 Балканці () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.